My Generation – debiutancki album studyjny angielskiej grupy rockowej The Who, wydany 1 grudnia 1965. W Stanach Zjednoczonych ukazał się pod nazwą The Who Sings My Generation w kwietniu 1966.

W 2003 roku amerykańska wersja albumu została umieszczona na 236. pozycji listy 500 albumów wszech czasów dwutygodnika „Rolling Stone”.

Lista utworów

Wydanie oryginalne

My Generation (UK) 
Strona A

Strona B

The Who Sings My Generation (US)

My Generation (Deluxe Edition) 
Dysk 1

Dysk 2

Skład 
 John Entwistle – gitara basowa, śpiew
 Keith Moon – perkusja, chórki w utworze "Instant Party Mixture"
 Pete Townshend – gitara, śpiew
 Roger Daltrey – śpiew, harmonijka ustna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
Okładka Amerykańska

Albumy muzyczne wydane w roku 1965
Albumy The Who
Albumy Decca Records